Personen (achternaam)
 Fong Leng (1937), Chinees-Nederlandse modeontwerpster
 Herta Regina Leng (1903-1997), Oostenrijks-Amerikaanse natuurkundige

Overig
 Leng (brood), graanbederf
 Leng (vis) en Blauwe leng, vissoorten
 Leng (scheepsterm)
 Leng Tch'e, Belgische grindcore band
 Trà Leng, bestuurlijke eenheid in Vietnam